Мальчиш-Кибальчиш — положительный персонаж сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
 Мальчиш-Плохиш — отрицательный персонаж сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
 Мальчиш (радиоконструктор) — радиоконструктор, разработанный и производившийся опытно-экспериментальным школьным заводом «Чайка» c 1973 по начало 1990-х годов.